Nieuw Vlaams Tijdschrift, een literair tijdschrift
Nederlands als vreemde taal, een term die staat voor het Nederlands dat men kan leren buiten het Nederlandse taalgebied
NVT (motorfiets), een samenwerkingsverband tussen motorfabrikanten

NVT kan ook verwijzen naar de afkorting n.v.t. hetgeen "niet van toepassing" betekent.